Frädrich oder Fraedrich ist der Name folgender Personen:

 Andreas Frädrich (* 1969), deutscher Gartenkünstler 
 Artur M. Fraedrich, deutscher Schriftsteller
 Hans Frädrich (1937–2003), deutscher Zoologe
 Hans-Joachim Fraedrich (1916–1940 gefallen), deutscher Kampfflieger
 Holger Fraedrich (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Klaus Fraedrich (* 1945), deutscher Meteorologe
 Stefan Frädrich (* 1972), deutscher Arzt, Betriebswirt, Buchautor und Veranstalter verschiedener Seminare

Siehe auch:
 Fredrich